Francisco de Brunswick-Luneburgo () (Uelzen, 23 de noviembre de 1508 - Gifhorn, 23 de noviembre de  1549) fue el hijo menor de Enrique el Mediano y de Margarita de Sajonia. Después de un teórico reinado conjunto de Brunswick-Luneburgo de tres años con su hermano Ernesto el Confesor, más tarde gobernó en solitario desde el castillo de Gifhorn  el recién fundado ducado de Gifhorn, durante más de 10 años, desde 1539 hasta su muerte en 1549. Se le dio el ducado como un acuerdo de herencia con su hermano Ernesto.

Biografía 

Francisco nació el 23 de noviembre de 1508 en Uelzen. Su padre, Enrique el Mediano (1468-1532), había planeado que Francisco se convirtiera más tarde en obispo de Hildesheim, pero resultó imposible debido al empeoramiento de la situación política.

Después de que su padre (que había apoyado a un contendiente francés perdedor en las elecciones imperiales) fuera exiliado y se radicara en París en 1521, sus dos hermanos mayores, Otón y Ernesto el Confesor, gobernaron el ducado de Celle, gravemente endeudado. Hicieron acuerdos para que su hermano, Francisco, que era demasiado joven para compartir el poder, tuviera una educación profesional y, a la edad de 16 años, lo enviaron a la Universidad de Wittenberg. Cuando llegó a la mayoría de edad en 1526, pasó otros diez años en la corte del Electorado de Sajonia. Allí quedó impresionado por la extravagante vida cortesana de la corte real con sus banquetes, caza y viajes. Hasta 1536 no regresó a Celle a instancias de su hermano mayor, Ernesto, quien desde entonces había abrazado la doctrina luterana.

Ducado de Gifhorn

A su regreso, Francisco no mostró interés en las responsabilidades reales que se esperaban de él. Además, el nivel de vida relativamente modesto de la pequeña Residenz de Celle no era de su agrado. A modo de arreglo, insistió en tener su propio ducado y presionó por una división del territorio. Su demanda de toda la mitad oriental del ducado era inaceptable, sobre todo debido a las graves deudas del estado. Como resultado, en 1539 solo se le otorgó el Ämter de Gifhorn, Fallersleben y abadía de Isenhagen cerca de Hankensbüttel. 

Estas propiedades finalmente formaron el nuevo ducado de Gifhorn, un estado de menor importancia en el imperio. Era un señorío pequeño y fácil de administrar, en el que el duque Francisco podía disfrutar de su noble imagen de sí mismo y atender sus deberes de representación principesca sin restricciones. Hizo ampliar el castillo de Gifhorn como su Residenz y llevó una vida ostentosa y cortesana. Al mismo tiempo, construyó el castillo de Fallersleben como propiedad rural aristocrática.

Reforma protestante 

Al igual que su hermano Ernesto el Confesor, el duque Francisco pertenecía a la alianza de príncipes protestantes, que solicitaron la Dieta Imperial en Speyer en 1529 en la llamada Protesta en Speyer. Ambos pertenecían a la Liga de Esmalcalda, que apoyaba las ideas de Martín Lutero. En el área de Gifhorn introdujo las ideas de la Reforma protestante.

Al construir la capilla del castillo en Gifhorn, Francisco creó el primer edificio religioso en el noroeste de Alemania, que fue específicamente diseñado para los servicios de la iglesia protestante.

En 1546 Francisco tomó parte en la guerra de Esmalcalda; y en 1542, en las guerras otomanas en Europa.

Matrimonio 

En 1547, el duque Francisco se casó en la ciudad de Ratzeburg con Clara de Sajonia-Lauenburgo, la hija del duque Magnus I de Sajonia-Lauenburgo.

El matrimonio duró solo tres años antes de que el duque muriera con gran dolor el 23 de noviembre de 1549 en su 41.º cumpleaños. La causa fue una infección en su pie que no cicatrizó y ni siquiera una amputación pudo salvarle la vida.

Fue enterrado en la capilla en el castillo de Gifhorn, donde todavía hay una figura de tumba tallada en su sarcófago. Debido a que solo tuvo 2 hijas de su matrimonio, el ducado de Gifhorn volvió a la línea familiar en Celle. Su esposa, la duquesa Clara, recibió el castillo de Fallersleben como su casa de viuda, donde se dedicó de todo corazón al bien común del lugar. Murió en 1576 durante una visita a Barth (Alemania) y fue enterrada allí.

Descendencia

 Catalina de Brunswick-Gifhorn  (1548- 10 de diciembre de  1565), casada con Enrique VI, burgrave de Meissen (29 de diciembre de 1536 - 22 de enero de 15722).
 Clara de Brunswick-Gifhorn (1 de enero de 1550 -  26 de enero de 1598), casada con: 1.º: Bernhard VII, Prince of Anhalt-Dessau (1540–1570); 2.º: Bogislao XIII, duque de Pomerania (1544–1606)

Ascendencia

Reconocimientos
La ciudad de Franzburg en el distrito de Vorpommern-Rügen fue nombrada en su honor por su yerno, el duque Bogislaw XIII de Pomerania.

Referencias

Bibliografía  
 Brüggemann, Fritz (1973). Ein Herzog namens Franz. Das abenteuerliche Leben des Reichsfürsten Herzog Franz zu Braunschweig und Lüneburg, Herzog in Gifhorn. Ein Tatsachenbericht. Gifhorn 1973.

Enlaces externos 

 Text and picture of his brother, Duke Ernest the Confessor, on the House of Welf website

Príncipes de Luneburgo del siglo XVI (casa de Welf)
Duques de Brunswick-Luneburgo del siglo XVI (casa de Welf)
Conversos al protestantismo desde el catolicismo
Nacidos en Baja Sajonia
Fallecidos en Baja Sajonia